Shrigley – villaggio della contea di Down, nell'Irlanda del Nord Regno Unito
 David Shrigley – artista britannico
 Elsie Shrigley - attivista inglese